Phasaël (toren), een van de verdedigingswerken die Herodes de Grote in Jeruzalem liet bouwen
 Turris davidica, een van de eretitels van Maria uit de litanie van Loreto